R7 puede referirse a:
 R-7 Semyorka, un cohete ruso de 1959.
 R7, una web de noticias.
 HMS Ark Royal (R07), un portaviones de 1978.
 R7, en las frases R (riesgos al trabajar con sustancias peligrosas) quiere decir Puede provocar incendios.
 Código IATA de la Aserca Airlines.